Tumen – raggruppamento dell'esercito mongolo
Tumen – fiume di Cina, Corea del Nord e Russia
Tumen – città della Cina nel Jilin